Сукылтэчор (устар. Сугульда-Чор) — река в России, протекает по территории Ямало-Ненецкого автономного округа. Устье реки находится в 25 км по правому берегу реки Пюлькы. Длина реки составляет 35 км.

Притоки
14 км: Коршалькикэ (лв)
15 км: Корылькикэ (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Нижнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Таз, речной подбассейн реки — подбассейн отсутствует. Речной бассейн реки — Таз.

Код объекта в государственном водном реестре — 15050000112115300064102.

Примечания 

Притоки Пюлькы (притока Ратты)
Реки Красноселькупского района